Miclăuș ist der Familienname folgender Personen:

 Casian Miclăuș (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Miclăuș (1954–2009), rumänischer Politiker